Deskbar-applet è una barra per azioni multifunzione (Desktop search) per l'ambiente GNOME: permette di effettuare ricerche sia sugli oggetti presenti nel proprio computer che su siti web (motori di ricerca, Wikipedia, ecc.).

L'applet Deskbar può essere caricata con diverse estensioni che consentono all'utente di eseguire ricerche facilmente e velocemente attraverso diversi motori di ricerca e siti web, controllare parole nel dizionario, cercare file nel computer o, tra le tante cose, eseguire programmi.
Come dicono le note di rilascio Fornisce una interfaccia di ricerca versatile e onnipresente.

Deskbar-applet può essere ampliato con numerosi plugin che ne estendono le possibilità di ricerca.

Note

Voci correlate 
 Desktop search

Collegamenti esterni
 

GNOME